Кубок Лівану з футболу 2021—2022 — 49-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Лівані. Титул володаря кубка вшосте здобув Аль-Неджмех.

Календар

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 грудня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 грудня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 лютого 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 лютого 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Лівану на soccerway 
 Кубок Лівану на goalzz

2021—2022
Ліван
Ліван
2021 у ліванському спорті
2022 у ліванському спорті